Catriona MacColl – attrice britannica
 Ewan MacColl – cantautore, attivista, drammaturgo poeta e produttore discografico britannico
 Kirsty MacColl – cantautrice britannica